Infauna RB-531B est un dispositif de guerre électronique mobile russe monté sur chassis BTR (véhicule), introduit en 2014 dans l'armée russe.

Description 
L'Infauna est un équipement de brouillage, monté sur des véhicules qui assurent la protection des convois militaires. Il détecte à distance le champ électromagnétique des engins explosifs contrôlés par radio ou téléphone mobile et les fait exploser. Infauna dispose également d’un générateur de haute puissance qui pulvérise des nuages d’aérosols pour masquer les groupes de véhicules blindés, les protégeant de la détection opto-électronique par des moyens de recherche et des missiles de précision à guidage laser.

Notes et références

Voir aussi 
 Krasukha
 Borissoglebsk 2
 Avtobaza
 RB-341V
 Moskva-1
 SPR-2
 RB-636AM2 "Svet-KU"

Forces armées de la Russie
Véhicule de guerre électronique